Шнур () — мотузок, сплетений з кручених ниток чи пасом прядива. Кольоровими шнурами оздоблюють, прикрашають що-небудь або використовують для виготовлення чогось.

Електричний шнур — електричний провід з кількох ізольованих жил. Шнури і проводи з пластмасовою та ґумовою ізоляцією призначені для приєднання різних електричних машин, приладів, радіоапаратури, телефонних станцій тощо. Виготовляються, як правило, дво-, три- та чотирижильними.

Примітки

Див. також 
 Аксельбант
 Детонуючий шнур
 Вогнепровідний шнур
 Електричний шнур
 Патч-корд

Література

Посилання 
 
Електротехніка